Бер може да се односи на:

 Бер, град у Грчкој
 Бер (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бер (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бер (Делавер), насељено место у САД, у држави Делавер
 Бер (Ирска), град у Републици Ирској, у округу Офали

или

 Бер (роман)
 Бер (сленг)

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бер"